cherubini (cheruby, cherubiny, cherubinowie) – uskrzydlone istoty nadprzyrodzone, według tradycji chrześciańskiej zaliczane do aniołów
 Luigi Cherubini